

Astronomia 
 10552 Stockholm – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Stockholm – film del 2013 diretto da Rodrigo Sorogoyen
 Stockholm – film del 2017 diretto da Corynn Egreczky
 Rapina a Stoccolma (Stockholm) – film del 2018 diretto da Robert Budreau

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Stockholm – città della Contea di Grant, Dakota del Sud
 Stockholm – città della Contea di Aroostook, Maine
 Stockholm – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Stockholm – città della Contea di Pepin, Wisconsin
 Svezia
 Stockholm – endonimo di Stoccolma

Musica 
 Stockholm – album dei The Triffids del 1990
 Stockholm – album di Jean-Louis Aubert del 1997
 Stockholm – album di Chrissie Hynde del 2014
 Stockholm – singolo degli Atlas Genius del 2015

Altro 
 Stockholm – transatlantico svedese